Alf Ekberg (né en 1928), chanteur allemand ;
 Anita Ekberg (1931-2015), actrice et mannequin suédoise ;
 Niclas Ekberg (né en 1988), handballeur suédois.